La plaque d'immatriculation est un dispositif permettant l'identification d'un véhicule du parc automobile slovaque. 
Elle est structurée : drapeau européen et code SK, code du district en deux lettres, blason de la Slovaquie, trois chiffres et deux lettres.

(*) Les abréviations suivantes ne seront utilisées qu'après épuisement des N° en ".."

Slovaquie